

Biografia 
Era figlio di Giorgio Gonzaga, signore di Bagnolo, e di Alda Torelli di Montechiarugolo. 

Alla morte del padre nel 1487, governò la signoria di Bagnolo congiuntamente coi fratelli Guido II, Giacomo e Marcantonio. Nel 1494 fu investito dall'imperatore Massimiliano I d'Asburgo del feudo di Vescovato assieme ai fratelli. 

Nel 1509 venne cacciato da Bagnolo coi fratelli da papa Giulio II e si rifugiò a Siena, dove ottenne il patriziato. 

Nel 1510 vendette al fratello Guido II la sua parte del feudo di Vescovato.

Discendenza 
Guido sposò Latina Ubaldini ed ebbero tre figli:
 Giacomo;
 Princivalle, conte di Montedoglio per matrimonio con la contessa Paola figlia di Prinzavalle di Guido Schianteschi;
 Gianfrancesco.

Note

Bibliografia 
 Pompeo Litta, Famiglie celebri d'Italia. Gonzaga di Mantova, Torino, 1835.

Voci correlate 
 Gonzaga di Novellara e Bagnolo
 Contea di Novellara
 Signori di Bagnolo
 Gonzaga di Vescovato

Cristoforo